Claudel est un ancien prénom très peu usité de nos jours, parfois sous la forme Claudell aux États-Unis. Il est devenu, et plus fréquemment, un patronyme.

Étymologie 
Claudel est un hypocoristique du prénom Claude, très fréquent dans l'est de la France avec une concentration particulière dans le département des Vosges où il est né.

Prénom 
Claudel était un prénom rare jusqu'au , hypocoristique de Claude. L'exemple placé en référence montre la généalogie de deux individus de la commune de La Chapelle-devant-Bruyères dans le département des Vosges, de prénom Claudel : Claudel DIDIER JEAN et son fils Anthoine Claudel DIDIERJEAN.

Personnalités de grande renommée 
 Paul Claudel (1868 - 1955), poète, auteur de théâtre et diplomate, fils de Louis-Prosper Claudel, un haut fonctionnaire né à La Bresse dans le département des Vosges ;
 Camille Claudel (1864 - 1943), élève et compagne de Auguste Rodin, sculptrice française, sœur de Paul Claudel.

Autres personnalités

Claudel comme patronyme 
 Aurélie Claudel (1980 - ), mannequin français ;
 Aurélien Claudel (1987 - ), triathlète français ;
 Delphine Claudel (1996 - ), fondeuse française ;
 Gérard Claudel (1925 -), un homme politique français ;
 Henri Claudel (1884 - 1971), industriel, fondateur des Établissements Claudel dans la Manche (lait, beurre, fromage, produits divers) ;
 Henri Claudel (1879 - 1957), ingénieur, constructeur et inventeur du carburateur ;
 Henri Edouard Claudel (1871 - 1956), général de division français ;
 Laurent Claudel (1978-), athlète français spécialiste du  ;
 Jean-René Claudel (1898 - 1979), spéléologue et archéologue français ;
 Philippe Claudel (1962 - ), écrivain et cinéaste français originaire du département de Meurthe-et-Moselle ;
 Pierre-Yves de Claudel (1412 - 1437), un chevalier breton du  ;
 Sybille Claudel (1969 - ), actrice française ;
 Véronique Claudel (1966 - ), ancienne biathlète française.

Claudel comme prénom 
 Claudel Lubaya (), un gouverneur de la province du Kasaï-Occidental en République démocratique du Congo ;
  (1927 - 1996), un basketteur américain ;
  (1954-) un joueur américain de baseball de l'équipe Oakland Athletics ;
 Paul Claudel Alo'o Efoulou (1983-), un footballeur camerounais.

Claudel comme pseudonyme 
 Francine Claudel, de son vrai nom Francine Van Der Walle (1921-1987), actrice et chanteuse belge.

Toponymes 
 Place Paul-Claudel, une place du  de Paris, dans le quartier de l'Odéon ;
 Place Camille-Claudel, une voie du  de Paris, dans le quartier Necker ;
 , un secteur non constitué en municipalité de , dans le Comté de Smith (Kansas) aux États-Unis. Claudell a été une gare de la ligne de chemin de fer Missouri Pacific Railroad, et a possédé un bureau de poste entre 1898 et 1957, à la fin de l'exploitation de la ligne.

Industrie 
 Claudel-Hobson, une marque de carburateurs britanniques produits au début du  par H.M.Hobson (Aircraft and Motor) Components Ltd.

Sculpture 
 Paul Claudel à seize ans, un buste représentant Paul Claudel réalisé par sa sœur Camille Claudel.

Cinéma 

 Camille Claudel, un film français de Bruno Nuytten sorti en 1988 ;
 Camille Claudel 1915, un film français de Bruno Dumont sorti en 2013.

Enseignement 
 Lycée Paul Claudel-d'Hulst, un lycée privé catholique du  ;
 Lycée Paul-Claudel, un lycée de la ville de Laon dans le département de l'Aisne ;
 Lycée agricole Paul-Claudel, un lycée privé de Villemoirieu dans le département de l'Isère ;
 Collège et lycée Paul-Claudel, un établissement scolaire privé du  de Paris ;
 Lycée Claudel d’Ottawa, une école privée canadienne dans la ville d'Ottawa ;
 , page d'homonymie.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien